il comune francese di Les Aspres nella regione della Bassa Normandia;
 il comune francese di Aspres-lès-Corps nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra;
 il comune francese di Aspres-sur-Buëch nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
 la regione naturale delle Aspres, nella Catalogna del Nord;